Слобідківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Білорусі.

Слобідківська сільська рада —  Вітебська область, Браславський район
 Слобідківська сільська рада —  Могильовська область, Бобруйський район

Ліквідована адміністративно-територіальна одиниця Білорусі:
 Слобідківська сільська рада — Барановицька область, Клецький район

Слобідківська сільська рада — Тернопільська область, Козівський район

Див. також 
 Слобідська сільська рада